Нассе () — немецкая фамилия.

Известные носители 

 Нассе, Вильгельм (1780—1833) — российский химик и фармацевт.
 Нассе, Эрвин (1829—1890) — немецкий экономист.